— железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation, расположенная в городе Футю.

Планировка станции 
Две боковые платформы.

Близлежащие станции